Zone puede referirse a:

 Zone (Italia), localidad y comuna de la provincia de Brescia, región de Lombardía, Italia;
 Zone, antigua ciudad griega de Tracia;
 Zone 4, sello discográfico estadounidense;
 Zone 66, videojuego de disparos;
 ZONE, banda de Pop-Rock japonés.